Libau steht für:
 Libau, Herzogtum Kurland, heute Liepāja, Stadt in Kurland, Lettland
 Libau, Landkreis Gnesen, heute Łubowo, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Libau (Manitoba), Gemeinde in St. Clements (Manitoba), Manitoba, Kanada

 Libau (Schiff, 1911), ein Hilfsschiff der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Liebau